Gilead může znamenat:

 Gileád – několik míst či osob zmíněných v Bibli
 Gileádské pohoří
 Gileád, syn Makírův
 Jaír Gileádský
 …
 Gilead – fiktivní místo v knihách Temná věž Stephena Kinga
 Gilead – fiktivní stát v televizním seriálu Příběh služebnice
 Gilead – román Marilynne Robinsonové
 Gilead Sciences – americká farmaceutická firma

jméno Gilad
 Gilad Atzmon (* 1986) – izraelský saxofonista

jméno Gil'ad
 Gil'ad Bloom (* 1967) – izraelský tenista
 Gil'ad Erdan (* 1970) – izraelský politik
 Gil'ad Šalit (* 1986) – izraelský voják
 Gil'ad Šaron (* 1966) – izraelský novinář

příjmení Gil'ad
 Jehuda Gil'ad – více nositelů
 Zerubavel Gil'ad (1912–1988) – izraelský spisovatel

Gil'adi
 Kfar Gil'adi – izraelská vesnice
 Elijahu Gil'adi (1915–1943) – izraelský odbojář

Externí odkazy